Зигмунт Андричевич (, 27 мая 1861,  — 1943, Варта или с.  Серадзкого повята) — польский художник: портретист, пейзажист, жанровый живописец.

Биография 

Андричевич начал изучать живопись в классе рисования в Варшаве. В 1884—1886 годах, благодаря стипендии , продолжил обучение у Владислава Лющкевича и Изидора Яблонского в Школе изящных искусств в Кракове. 

Благодаря стипендии в 1887—1892 годах учился в Париже в Академии Коларосси у Ж. Колена и в Академии Жюлиана у Вильяма Бугро и Тони Робера-Флёри. Некоторое время жил в Париже с Владиславом Слевинским.

В 1918 году вернулся в Варшаву, где давал уроки рисования в своей мастерской. Затем работал учителем рисования в женской школе Елены Токаржевской. Выйдя на пенсию, купил дом и проживал в деревне Малкув на реке Варта в Серадзском повяте, недалеко от своего родного города, и продолжал писать пейзажи.

Творчество и выставки 
Зигмунт Андричевич представлял свои работы на многих выставках, в том числе с 1886 года в  и в салоне  в Варшаве, в 1889 и 1900 годы на Всемирных выставках в Париже. В 1899—1918 годах несколько раз посетил Италию и Францию; много лет прожил в Париже. 

В декабре 1903 года был художественным руководителем выставки, на которой, среди прочего, были показаны его работы: Ложное сияние, Автопортрет, На закате, На Сене (выставка проходила в частном доме инженера Помяновского в Сосновце). 

В 1929 году Андричевич участвовал во  в Познани в честь десятилетия независимости Польши.

Примечания

Библиография 
 Artinfo.pl
 Автопортрет
 Биография
 Биография
 Przemysłowo-Handlowy Kurier Sosnowiecki No. 51_52 / 1903
Художники Польши
Выпускники Краковской академии искусств